Соль, іноді помилково Сол () — корейське прізвище.
 Сол Кьон Хун — південнокорейський дипломат.
 Соль Ґі Хьон — колишній південнокорейський футболіст.
 Соль Ін А — південнокорейська акторка.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища